

Населені пункти та їхні частини
 Солтиси — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Солтиси — село в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Солтиси — частина села Косинь у гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Солтиси — частина села Мшана-Ґурна в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Солтиси — частина села Пишниця в гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Солтиси — частина села Пежхне в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Солтиси — частина села Воля-Мурована в гміні Сіткувка-Новіни Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки